Charles Garnier ist der Name folgender Personen:

* Charles Garnier (Missionar) (1606–1649), französischer Jesuit und heiliggesprochener Märtyrer
 Charles Garnier (1825–1898), französischer Architekt
 Charles Garnier (Ruderer) (1887–1963), französischer Ruderer
 Charles Georges Thomas Garnier (1746–1795), französischer Schriftsteller und Politiker